Duk eller Dūk kan avse:

 Bordsduk – ett stycke textil avsedd att i dekorativt eller skyddande syfte läggas på ett bord eller annan plan yta
 Handduk – en textilvara avsedd att torka bort fukt från kroppen, händerna eller husgeråd
 Huvudduk – en huvudbonad som täcker håret, en varierande del av huvudet utomd ansiktet och ibland halsen
 Målarduk – ett underlag för konstnärliga målningar
 Segelduk – det material man gör segel av
 Kanvas - en måttligt hopslagen grovtrådig väv i tuskaftbindning
 Dukvara - en teknisk term för alla produkter av textil karaktär
 Viraduk - ett finmaskigt nät tillverkat av metall eller plast
 Förningsduk - kallades förr den handduk som låg i korgen med förning (mat)

Geografi

Iran 

 Dūk (ort i Iran), Kohgiluyeh och Buyer Ahmad,

Se även
 Smärting

Robotskapade Iranförgreningar